Sällskapsresan kan syfta på:

 Sällskapsresan (filmserie) – en serie filmer av Lasse Åberg
 Sällskapsresan
 Sällskapsresan II – Snowroller
 SOS – en segelsällskapsresa
 Sällskapsresan (musikal)
 Sällskapsresan (punkband)